Rock Island ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Rock Island (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Rock Island (Florida)
 Rock Island (Illinois)
 Rock Island (Oklahoma)
 Rock Island (Tennessee)
 Rock Island (Texas)
 Rock Island (Washington)

Rock Island ist der Name folgender Inseln:

in Ozeanien:
 Rocky Island (Neuseeland), Teil der Inselgruppe Moturoa Islands, Neuseeland
 Rock Islands (Palau)

in den Vereinigten Staaten:
 Rock Island (Arizona)
 Rock Island (Fairfield County, Connecticut)
 Rock Island (Litchfield County, Connecticut)
 Rock Island (New London County, Connecticut)
 Rock Island (Citrus County, Florida)
 Rock Island (Hernando County, Florida)
 Rock Island (Taylor County, Florida)
 Rock Island (Georgia)
 Rock Island (Idaho County, Idaho)
 Rock Island (Washington County, Idaho)
 Rock Island (Alexander County, Illinois)
 Rock Island (Rock Island County, Illinois)
 Rock Island (Indiana)
 Rock Island (Hancock County, Maine)
 Rock Island (Washington County, Maine)
 Rock Island (Maryland)
 Rock Island (Massachusetts)
 Rock Island (Michigan)
 Rock Island (Cass County, Minnesota)
 Rock Island (Cook County, Minnesota)
 Rock Island (Lake County, Montana)
 Rock Island (Sanders County, Montana)
 Rock Island (Nevada)
 Rock Island (New Hampshire)
 Rock Island (Jefferson County, New York)
 Rock Island (Lewis County, New York)
 Rock Island (Ulster County, New York)
 Rock Island (Clackamas County, Oregon)
 Rock Island (Douglas County, Oregon)
 Rock Island (Kent County, Rhode Island)
 Rock Island (Providence County, Rhode Island)
 Rock Island (Tennessee)
 Rock Island (Kleberg County, Texas)
 Rock Island (Utah)
 Rock Island (Addison County, Vermont)
 Rock Island (Franklin County, Vermont)
 Rock Island (Albemarle County, Virginia)
 Rock Island (Louisa County, Virginia)
 Rock Island (Benton County, Washington)
 Rock Island (Douglas County, Washington)
 Rock Island (Door County, Wisconsin)
 Rock Island (Lincoln County, Wisconsin)
 Rock Island (Polk County, Wisconsin)

in Irland:
 Rock Island (Clare)
 Rock Island (Lough Inchiquin)

Siehe auch:
 Chicago, Rock Island and Pacific Railroad, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Rock Island (Album), Album der Rockband Jethro Tull
 Rock Island Dam, Staustufe am Columbia River
 Rock Island Centennial Bridge, Straßenbrücke über den Mississippi River
 Rock Island Railroad Bridge, Eisenbahnbrücke über den Columbia River
 Rock Island Township
 Rocky Island
 Little Rock Island